Erik Arvidsson – sciatore statunitense
 Jesper Arvidsson – calciatore svedese
 Margareta Arvidsson – modella svedese
 Mats Arvidsson – calciatore svedese
 Pär Arvidsson – nuotatore svedese
 Sofia Arvidsson – tennista svedese